Капелло романо ( — буквально «римская шляпа») или сатурно (; потому что шляпа своим видом напоминает планету Сатурн) — круглая шляпа с широкими полями и полусферической тульёй, носимая католическим духовенством.

В отличие от многих других атрибутов церковного облачения, эта шляпа не имеет церемониального назначения и является, прежде всего, утилитарным головным убором, носимым в частной жизни (в отличие от галеро — церемониальной широкополой шляпы). Ношение cappello romano с повседневной одеждой не является обязательным, и она никогда не надевается во время церковных служб. В настоящее время эту шляпу практически невозможно увидеть вне Рима, хотя с XVII века до 1970-х годов она была весьма популярной во многих странах с католическим большинством населения.

Капелло романо изготовляют из бобрового меха или фетра, обычно с подкладкой из шёлка. Однако существуют некоторые различия в дизайне шляпы, зависящие от ранга её носителя.

Папа римский носит капелло красного цвета с золотыми шнурами (прежде право на красную шляпу имели также кардиналы, пока папа Павел VI не лишил их этой привилегии, и теперь шляпы кардиналов, как и всех других клириков, имеют чёрный цвет).
Кардинал может иметь капелло с красными и золотыми шнурами и алой подкладкой, епископ — с зелёными и золотыми шнурами и фиолетовой подкладкой, священник — капелло с чёрной подкладкой.
Капелло дьяконов и семинаристов никаких особых знаков различия их духовного звания не имеют.

См. также 
 Коллекция Филиппи

Папское облачение
Католическое церковное и литургическое облачение
Головные уборы духовенства